L'École des femmes, comédie de Molière, 1662 ;
 L'École des femmes, roman d'André Gide, 1929 ;
 L'École des femmes, est un film français inachevé de Max Ophüls d’après la comédie de Molière, débuté en 1940 ;
 L'École des femmes, une adaptation pour la télévision française de la comédie de Molière en 1973 ;
 L'École des femmes, est une mise en scène théâtrale de la comédie de Molière, réalisée par Antoine Vitez en 1978 pendant le Festival d'Avignon ;
 L'École des femmes'', téléfilm d'Ingmar Bergman, captation de la pièce de théâtre, 1983.